Osoby o tym nazwisku:
 Balcer Ciecierski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Faustyn Ciecierski – katolicki duchowny
 Grzegorz Ciecierski – polski prawnik i urzędnik państwowy
 Ignacy Ciecierski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Jakub Ciecierski – polski urzędnik
 Tomasz Ciecierski – polski malarz